Гимн Восточного Тимора — композиция «Pátria» («Отечество»). Впервые был исполнен на официальной церемонии 28 ноября 1979 года, в день, когда Восточный Тимор провозгласил независимость от Португалии, незадолго до вторжения индонезийских войск (7 декабря 1979).

После вывода индонезийских войск и окончательного обретения страной независимости 20 мая 2002 «Pátria» была провозглашена национальным гимном.

Автор музыки к гимну — Афонсу Редентор де Араужу (), автор слов — Франсишку Боржа да Кошта (), убитый в день начала индонезийской оккупации. В настоящее время гимн исполняется только на португальском, а версия на тетум — национальном и официальном языке — отсутствует.

 Написан: 1975
 Утверждён: 2002

Pátria 

Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação. 
Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação.
Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação. 
Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação.
Vencemos o colonialismo, gritamos:
abaixo o imperialismo. 
Terra livre, povo livre, 
não, não, não à exploração. 
Avante unidos firmes e decididos.
Na luta contra o imperialismo
o inimigo dos povos, até à vitória final.
Pelo caminho da revolução.

Приблизительный перевод на русский язык 

Родина

Отечество, Отечество, Восточный Тимор, наша Родина. 
Слава его людям и героям нашего освобождения.
Отечество, Отечество, Восточный Тимор, наша Родина. 
Слава его людям и героям нашего освобождения.
Мы победили колониализм, но ныне стонем
Под игом империализма. 
Свободная земля, свободный народ, 
Нет, нет, нет эксплуатации! 
Вперед, единые, твердые, решительные,
На борьбу с империализмом,
Врагом народа, до окончательной победы.
По дороге революции.

Ссылки 
 «Pátria» — MP3-файл
 «Pátria» — MIDI-файл

Восточный Тимор
Восточный Тимор
Песни 1979 года